

Patronymes

 Gérard Pilet (1933 - 2011), joueur de tennis français.
 Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière (1610 - 1663), médecin, poète et auteur dramatique français.
 Jacques Pilet (1943- ), journaliste et créateur de journaux suisse.
 Louis-Marie Pilet (1815-1877), violoncelliste français 
 Marcel Pilet-Golaz, personnalité politique suisse.
 Paul-Émile Pilet, (1927-2005), biologiste suisse.
 Patrick Pilet (1981- ), pilote automobile français.
 Robert Pilet (1858–?), diplomate français et premier skieur sur le Feldberg en Forêt-Noire
 Suzi Pilet (1916-2016), photographe suisse

Canards
Plusieurs espèces de canard sont appelés pilet et selon Georges-Louis Leclerc de Buffon, ce terme est probablement picard ou il coexistait avec celui de pennard (de penne) et dériverait de l'ancien français pilet « javelot, trait d'arbalète » et du wallon pilet « flèche » en raison de la longue queue pointue de cet oiseau.
Canard pilet
Canard des Bahamas

Toponymes 
 Lac du Pilet, un plan d'eau de la zone de tête de rivière du Pilet, dans Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC du Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Canada.
 Rivière du Pilet, un affluent de rivière Chigoubiche, coulant dans Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC du Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Canada.
Note: Il existe au Québec, neuf autres toponymes "Lac du Pilet" et deux toponymes "Lac Pilet".

Voir aussi 
 Pilet-Desjardins

Notes 

Patronyme français
Homonymie de patronyme